Валево () —  городское поселение в Сербии, входит в Колубарский округ.

Население городского поселения составляет 94 157 человек (2007 год), плотность населения составляет 104 чел./км². Занимаемая площадь — 905 км², из них 64,3 % используется в сельскохозяйственных целях.

Административный центр городского поселения — город Валево.

Статистика населения

Населённые пункты 
В городском поселении Валево 78 населённых пункта, 2 из которых городских — Валево и Дивчибаре. Полный их список приведён в таблице с указанием численности населения по переписи. Средняя площадь населённого пункта — 11,6 км².

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии